Merasjärvi kan syfta på:
Merasjärvi, Kiruna kommun, by i Jukkasjärvi församling och Kiruna kommun, 
Merasjärvi, Pajala kommun, by i nordöstra Pajala kommun, 

Merasjärvi kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Merasjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (65,4 ha)
Merasjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (3,68 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn